Edika szkír király alternatív neve
 Edekon, keresztnév